Алекса́ндр Миха́йлович Степа́нов:
 Степанов, Александр Михайлович (1893—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Степанов, Александр Михайлович (1923—1943) — Герой Советского Союза.